Española kan syfta på följande platser:

 Española – spanska namnet på ön Hispaniola,

Antarktis 

 Española (udde),

USA 

 Española, New Mexico, ort i New Mexico, Rio Arriba County,